Pretparken
 Plopsaland De Panne
 Plopsa Indoor Hasselt
 Plopsa Coo
 Plopsa Indoor Coevorden
 Plopsaqua De Panne
Andere
 Plopsa, benaming voor de overkoepelende groep die eigenaar is van de Plopsa-parken.

Zie ook 
 Studio 100
 Holiday Park